

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Valley Springs – città della Contea di Boone, Arkansas
 Valley Springs – census-designated place della Contea di Calaveras, California
 Valley Springs – città della Contea di Minnehaha, Dakota del Sud